La Bocatoma kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Bocatoma, Tamaulipas, Reynosa, 
 La Bocatoma, Sinaloa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar